Ла-Шоссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ла-Шоссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна